Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca ili jednostavno Cefet-RJ je najstarije sveučilište u Rio de Janeiro, Brazil.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Brazilska sveučilišta
Rio de Janeiro